MTV Europe Music Award в номінації «Найкраща пісня» — це головна нагорода премія MTV Europe Music Awards. Присуджується з 1994, відколи її вперше отримала пісня «». На шоу 2007 та 2008 років категорія називалася Найзахоплююча композиція. «Born This Way» та «» також перемогли у номінації Найкраще відео. Бейонсе, Lady Gaga та Pink здобували цю нагороду двічі.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

1990-ті

2000-ті

2010-ті 

 Представлено також у премії MTV Europe Music Award в номінації «Найкраще відео»

Статистика

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1994